Borlasia octoculata är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och. Borlasia octoculata ingår i släktet Borlasia, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
octoculata